Fontaines (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fontaines (Vendée), municipi al departament de Vendée (regió de País del Loira, França)
 Fontaines (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fontaines-en-Duesmois, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Fontaines-sur-Marne, municipi al departament de l'Alt Marne (regió de Gran Est, França)
 Fontaines-d'Ozillac, municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània, França)
 Fontaines-Saint-Clair, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Fontaines-Saint-Martin, municipi a la metròpoli de Lió (regió d'Alvèrnia Roine-Alps, França)
 Fontaines-sur-Saône, municipi a la metròpoli de Lió (Alvèrnia Roine-Alps)
 Fontaines-les-Sèches, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Fontaines-en-Sologne, municipi al departament del Loir i Cher (França)
 Beaulieu-les-Fontaines, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Grandchamp-des-Fontaines, municipi al departament de Loira Atlàntic  (regió de País del Loira, França)
 Nouans-les-Fontaines, municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Pernes-les-Fontaines, municipi al departament de Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Perris de Fontaines (França,  - Girona, 1518), pintor renaixentista actiu a Girona i Barcelona
 Perrogney-les-Fontaines, municipi al departament de l'Alt Marne (Gran Est)